Saint-Maurice-de-Beynost é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Maurice-de-Beynost apresentava uma população de 3 903 habitantes, distribuídos por 1 531 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain